

Politique 
 Le pouvoir exécutif est un des trois pouvoirs constituant l'État, il est chargé de gérer la politique courante de l'État.

Exemples
 Le conseil exécutif fédéral est l’organe investi du pouvoir exécutif dans le Commonwealth d’Australie.
 L’exécutif écossais est titulaire du pouvoir exécutif en Écosse.
 Le Conseil exécutif créé le  au lendemain de la prise des Tuileries pour remplacer Louis XVI, roi de France.
 Le Conseil exécutif de Corse est l'organe exécutif de la Collectivité territoriale de Corse.
 Le Conseil-exécutif est le nom donné au gouvernement du canton de Berne en Suisse.
 Le bureau exécutif du président des États-Unis est l'équipe directement au service du Président américain.
 Le chef de l'exécutif de la région administrative spéciale de Hong Kong est à la tête du pouvoir exécutif de la RAS de Hong Kong et représente la région auprès du pouvoir de la République populaire de Chine.
 Le Comité exécutif de la Ville de Québec
 Le Conseil exécutif du Bas-Canada est un corps politique créé par la Loi constitutionnelle de 1791, conseillait le gouverneur sur l'administration des affaires publiques de la colonie britannique du Bas-Canada.
 Le Conseil exécutif de la République socialiste fédérative de Slovénie, puis de la République de Slovénie était le premier gouvernement multipartite de l'histoire de la Slovénie.

Culturel
 Le producteur exécutif est un métier spécifique aux productions d'œuvres culturelles.
 L’Exécutif des musulmans de Belgique (EMB) est l'interlocuteur officiellement reconnu par le gouvernement belge comme représentant des temporels du culte de mosquées "reconnues".
 Le Collège exécutif de Wallonie

Infrastructure 
 Le Bâtiment du bureau exécutif Eisenhower est un bâtiment de l'Administration des services généraux occupé par le Bureau exécutif du président des États-Unis, à Washington, aux États-Unis.
 L’Aéroport exécutif Gatineau-Ottawa est un aéroport du Québec.